Stazione di Berlin-Charlottenburg
 Stazione di Charlottenburg-Westend